Shangqing (上清) – bóstwo taoistyczne, jeden z Trojga Czystych
 Szkoła Shangqing (上清派) – szkoła taoistyczna

 Shangqing (上清镇) – gmina miejska w Chinach, w prowincji Jiangxi, w prefekturze miejskiej Yingtan, na terytorium miasta na prawach powiatu Guixi
 Shangqing (上青乡) – gmina w Chinach, w prowincji Fujian, w prefekturze miejskiej Sanming, w powiecie Taining
 Shangqing (尚卿乡) – gmina w Chinach, w prowincji Fujian, w prefekturze miejskiej Quanzhou, w powiecie Anxi